Гунина — значения:

Топоним 
 Гунина — деревня, Усольский район, Пермский край, Россия

Другое 
 Гунина, Валентина Евгеньевна (род. 1989) — российская шахматистка, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России
 Гунина, Любовь Николаевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.